El término Brunete puede referirse a:

Brunete es un municipio de la Comunidad de Madrid (España);
 Batalla de Brunete, una de las batallas clave de la guerra civil española;
 División Acorazada "Brunete", una antigua unidad del Ejército de Tierra español;
 La Brunete mediática o simplemente Brunete, término que denota a un ambiente mediático opuesto al nacionalismo vasco o bien afín a posturas conservadoras.